

Localidades

Saint-Sylvestre (Quebec)

Saint-Sylvestre (Ardèche)
Saint-Sylvestre (Haute-Vienne)

Desambiguações de topônimos